Инсценировка:
 Инсценировка — процесс придания некоему событию тем или иным путём видимости другого события, не имеющего отношения к данному:
 Инсценировка казни
 Инсценировка смерти
 Инсценировка в театральном деле — переработка не-драматического произведения для театра, а также телевизионного спектакля или радиопостановки; пьеса, созданная на основе литературного произведения, не являющегося драмой (романа, повести и тому подобного оригинала).
 Инсценировка () — американский фильм 1993 года.

См. также 
 Мистификация

Примечания